Sound of Silence peut faire référence à :

 The Sound of Silence, chanson du duo de folk rock américain Simon and Garfunkel, sortie en 1964 ; 
 Sounds of Silence, le deuxième album de ce même duo, paru en 1966 ;
 Sound of Silence, chanson de la chanteuse australienne Dami Im, ayant représenté ce pays au Concours Eurovision de la chanson 2016 ;
 Sound of silence, le sixième album de la série de bandes dessinées Game Over d'Adam et Midam.
Homonymie de titre